«Море в огне» — название фильма:

 Море в огне — советский художественный фильм 1970 года.
 Море в огне — итальянский документальный фильм 2016 года.